Mitropacupen 1935 var den nionde säsongen av Mitropacupen.

Första omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1935